Popigaikrater
Popigai (stad)